La stagione 2019 delle TCR Europe Touring Car Series è la seconda edizione del campionato nato dalla fusione tra coppa europea turismo e TCR Trophy Europe. È iniziata il 27 aprile all'Hungaroring ed è terminata il 13 ottobre a Monza. Al campionato è inoltre aggregato il TCR Benelux Touring Car Championship, i cui titoli sono stati assegnati in base ai risultati di alcune gare specifiche del campionato. Josh Files, su Hyundai i30 N TCR, si è aggiudicato il titolo piloti, mentre la sua scuderia, la Target Competition, si è aggiudicata il suo secondo titolo scuderie consecutivo. Julien Briché, su Peugeot 308 TCR, si è invece aggiudicato il titolo piloti TCR Benelux, mentre la sua scuderia, la JSB Compétition, si è aggiudicata il titolo scuderie TCR Benelux.

Scuderie e piloti

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica scuderie

Classifica piloti TCR Benelux

Classifica scuderie TCR Benelux

Collegamenti esterni 

Serie e competizioni motoristiche nel 2019
Serie automobilistiche per vetture Turismo